Гранха ла Санабрија има више значења:

 Гранха ла Санабрија (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ла Санабрија, Франсиско Флорес (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику